Babangida est un patronyme d'origine  nigériane, notamment porté par :
 Ibrahim Babangida, général et homme politique né en 1941
 Tijjani Babangida, footballeur né en 1973
 Haruna Babangida, footballeur né en 1982

Patronyme nigérian